Дэ́вид Балда́ччи (Болда́ччи;, род. 5 августа 1960, Ричмонд, Виргиния) — популярный американский писатель.

Биография
Родился в Ричмонде, штат Виргиния. Получил степень бакалавра искусств в университете Содружества Виргинии и окончил юридический факультет Виргинского университета. Занимался юридической практикой в течение 9 лет в Вашингтоне.

Балдаччи начал писать рассказы с детства, с тех пор, как его мать подарила ему блокнот. В течение двух десятилетий он сочинял рассказы и киносценарии, но без особого успеха.

Во время своей юридической практики Балдаччи в течение трёх лет писал свой первый роман — «Абсолютная власть», изданный в 1996 году. Книга стала международным бестселлером и была экранизирована Клинтом Иствудом в 1997 году.

К 2013 году Балдаччи написал 25 романов, по всему миру было отпечатано более 110 миллионов экземпляров его книг. Они переведены на более чем 45 языков и продаются более чем в 80 странах мира.

Библиография 

Серия Шон Кинг и Мишель Максвелл / Sean King & Michelle Maxwell

2003 - #1. Доля секунды / Split Second 

2004 - #2. Игра по расписанию / Hour Game 

2007 - #3. Simple Genius 

2009 - #4. First Family 

2011 - #5. The Sixth Man 

2013 - #6. King and Maxwell 

Серия Верблюжий клуб / Camel Club

2005 - #1. Верблюжий клуб / The Camel Club 

2006 - #2. Коллекционеры / The Collectors 

2007 - #3. Холодный, как камень / Stone Cold 

2008 - #4. Божественное правосудие / Divine Justice 

2010 - #5. Hell's Corner 

Серия Freddy and the French Fries (for children) 

2005 - #1. Fries Alive! 

2006 - #2. The Mystery of Silas Finklebean 

Серия John Puller

2011 - #1. Zero Day 

2012 - #2. The Forgotten 

2014 - #3. The Escape 

2016 - #4. No Man's Land 

Серия A. Shaw

2008 - #1. The Whole Truth 

2010 - #2. Deliver Us From Evil 

Серия Уилл Роб / Will Robie

2012 - #1. Невинная / The Innocent 

2013 - #2. Знаки / The Hit 

2014 - #2.5 Bullseye 

2014 - #3. The Target 

2015 - #4. The Guilty 

2017 - #5. End Game 

Серия Кэхиллы против Весперов / Cahills vs. Vespers (for young adult) 

2013 - #6. Судный день / Day of Doom 

Серия Vega Jane (for young adult) 

2014 - #1. The Finisher 

2015 - #2. The Keeper 

2017 - #3. The Width of the World 

2019 - #4. The Stars Below 

Серия Амос Декер / Amos Decker 

2015 - #1. Абсолютная память / Memory Man 

2016 - #2. Последняя миля / The Last Mile 

2017 - #3. Фикс / The Fix 

2018 - # 4. Падшие / The Fallen 

2019 - # 5. Искупление / Redemption 

2020 - # 6. Walk the Wire 

Серия Этли Пайн / Atlee Pine 

2018 - # 1. Где моя сестра? / Long Road to Mercy 

2019 - # 2. Минута до полуночи / A Minute to Midnight 

2020 - # 3. Daylight 

Внесерийные романы 

1996 - Абсолютная власть / Absolute Power 

1996 - Тотальный контроль / Total Control 

1997 - Победитель / The Winner 

1998 - Чистая правда / The Simple Truth 

1999 - Спасти Фейт / Saving Faith 

2000 - Wish You Well 

2001 - До последнего / Last Man Standing 

2002 - Рождественский экспресс / The Christmas Train 

2009 - Синяя кровь / True Blue 

2011 - One summer 

2019 - One Good Deed 

Повести 

2010 - No time left 

Нон-фикшн 

2000 - Origins of Wish You Well

Примечания 

Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Выпускники Университета Содружества Виргинии‎
Выпускники Виргинского университета
Выпускники Школы права Виргинского университета